Het tennistoernooi US Open werd in 2009 bij de mannen voor de 129e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 31 augustus tot en met 14 september. De oorspronkelijke datum voor de finale was één dag eerder, op 13 september, maar door hevige regenvlagen werd het speelschema van het toernooi vertraagd. Winnaar van het toernooi was Juan Martín del Potro die in de finale Roger Federer versloeg in vijf sets.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd.

Verslag 
De US Open begon met o.a. de nederlaag van Stanislas Wawrinka (17) in de eerste ronde. In de tweede ronde vlogen er niet zoveel geplaatste tennissers uit het toernooi, alleen Viktor Troicki en David Ferrer kwamen niet door de tweede ronde heen.

De derde ronde bleek echter verrassend het eindstation voor velen, waaronder Andy Roddick, Tommy Haas en Lleyton Hewitt. In de vierde ronde moest Nikolaj Davydenko opgeven vanwege een blessure, hierdoor spelen Robin Söderling en Roger Federer voor de vierde keer dit jaar tegen elkaar.

Tijdens de vierde ronde won Marin Čilić met 7-5, 6-2 en 6-2 eenvoudig van de finalist van 2008, Andy Murray.

Door hevige regenvlagen werd de kwartfinale van Rafael Nadal tegen Fernando González verstoord. Donderdag konden de twee beginnen aan hun wedstrijd maar in de tie-break van de tweede set begon het te hard te regenen. Het vervolg van de wedstrijd werd verschoven naar vrijdag maar die dag was volledig uitgeregend. Hierdoor werd deze kwartfinale pas op zaterdag in het voordeel van Nadal beslist.

Door de regen zijn ook de halve finales en de finale verschoven naar respectievelijk zondag 13 en maandag 14 september.

Wedstrijden

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde
| RD1-seed01=4
| RD1-team01= N Đoković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Ljubičić
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= J P Brzezicki
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= C Ball
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= K Beck
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=1
| RD1-score05-4=4
| RD1-score05-5=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M González
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=6
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= J Witten
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= I Andrejev
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=23
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Seppi
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= S Devvarman
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= F Gil
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Goloebev
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Mayer
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Bolelli
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=25
| RD1-team16= R Štěpánek
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= N Đoković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= C Ball
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M González
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= J Witten
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=23
| RD2-team05=

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Officiële website US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2009